Алекса́ндр Коротков:
 Коротков, Александр Васильевич (1907—1997) — советский инженер, архитектор.
 Коротков, Александр Иванович (1913—2001) — советский футболист и хоккеист, тренер.
 Коротков, Александр Иванович — инженер, лауреат Государственной премии СССР.
 Коротков, Александр Михайлович (1909—1961) — деятель советских спецслужб.
 Коротков, Александр Николаевич (род. 1973) — российский актёр и режиссёр.